Thoracostrongylus birmanus — вид жуков-стафилинид из подсемейства Staphylininae (Staphylinini).

Описание 
Мелкие жуки с удлинённым телом, внешне напоминающие жуков рода Ontholestes. Длина тела у самцов 6,8—9,1 мм, у самок 7,5—10,8 мм. Вид может быть легко распознан по сочетанию следующих признаков: стерниты брюшка с более длинным и густым опушением, стернит VIII у самцов с глубокой медиобазальной выемкой, а стернит VII у самцов слегка выемчатый медиобазально.

Распространение 
Представители вида встречаются в Юго-Восточной и Восточной Азии: Индия, Китай, Мьянма.

Таксономия 
Таксон Thoracostrongylus birmanus был впервые описан в 1895 году под названием Leistotrophus birmanus Fauvel, 1895 в составе рода Leistotrophus

Примечания

Литература 
 Blackwelder R.E. (1952) The generic names of the beetle family Staphylinidae, with an essay on genotypy. Bulletin — United States National Museum 200: [i-iv] 1-483.
 Brunke A., Smetana A. (2019) A new genus of Staphylinina and a review of major lineages (Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini). Systematics and Biodiversity 17(8): 745—758. https://doi.org/10.1080/14772000.2019.1691082

Ссылки 
 Thoracostrongylus Bernhauer, 1915. gbif.org

Staphylininae
Животные, описанные в 1895 году
Насекомые Азии
Эндемики Юго-Восточной Азии